Grigori Wolkonski ist der Name folgender Personen:

* Grigori Petrowitsch Wolkonski (1808–1882), russischer Fürst und Diplomat
 Grigori Semjonowitsch Wolkonski (1742–1824), russischer Fürst und Militär